Die M 8 ist eine Fernstraße in Belarus. Sie führt von der russischen Grenze bei Newel in südlicher Richtung über Wizebsk, Orscha, Mahiljou und Homel zur ukrainischen Grenze bei Tschernihiw. Sie ist Teil der Europastraße 95, die von Sankt Petersburg über Kiew nach Odessa führt. Im sowjetischen Fernstraßennetz hatte diese Strecke die Bezeichnung M 20.

Verlauf

Weblinks 

Fernstraße in Belarus
Verkehr (Wizebskaja Woblasz)
Verkehr (Mahiljouskaja Woblasz)
Verkehr (Homelskaja Woblasz)
M Belarus008
M Belarus008